Esta é uma lista de futebolistas do Moreirense Futebol Clube

Por temporada

2016-17 

Atualizado em 27 de setembro de 2016.

2017-18

Moreirense Futebol Clube